NGC 5083 (другие обозначения — UGC 8367, MCG 7-27-59, ZWG 217.28, IRAS13167+3951, PGC 46413) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5083
Гончие Псы (созвездие)